Le qualificazioni del singolare femminile delle Oracle Challenger Series - Indian Wells 2020 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto sono subentrati i lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Asia Muhammad (qualificata)

  Danielle Lao (qualificata)

Qualificate 

  Asia Muhammad

  Danielle Lao

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Oracle Challenger Series - Indian Wells 2020